Prinzeß-Theater, auch Prinzess-Theater oder (englisch) Princess Theatre, steht für

 Prinzeß-Theater (Berlin)
 Princess Theatre (Decatur)
 Prinzeß-Theater (Dresden)
 Princess Theatre (Hunstanton)
 Princess Theatre (Launceston)
 Prinzeß-Theater (Mainz)
 Princess Theatre (Melbourne)
 Princess Theatre (Woolloongabba)
 Princess Theatre (Torquay)